Úrvalsdeild 2022 var den 111:e säsongen av den isländska högsta ligan i fotboll.

Lag och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Officiell hemsida

2022 på Island
Fotbollssäsongen 2022
2022